

Patronymes 

 Adrien Thiebault (1496-1546), musicien et compositeur ;
 Christian Thiébault (°1959), général français ;
 Dieudonné Thiébault (1733-1807), homme de lettres français ;
 Henri Léon Thiébault (1855-1899), sculpteur, graveur et médailleur fondeur français ;
 Jean Thiébault Silbermann (1806-1865), physicien français ;
 Jean-Gabriel Thiébault (1783-1874), général du génie français ;
 Jean-Louis Thiébault (?-), politologue français ;
 Joël Thiébault (né en 1953), maraîcher français ;
 Paul Thiébault (1769-1846), général d’Empire. Fils de Dieudonné Thiébault ;
 Roger Thiébault (1905-1977), homme politique ;
 Stéphanie Thiébault, chercheuse paléo-archéobotaniste française.

Toponymes 

 Saint-Thiébault, commune française de la Haute-Marne.

Patronyme lorrain